Кавале́рово:

 Кавалерово — посёлок городского типа, административный центр Кавалеровского района Приморского края России.
 Кавалерово — аэропорт в посёлке Кавалерово.